Il doppio del Tennis Channel Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Wayne Arthurs e Paul Hanley.

James Blake e Mark Merklein hanno battuto in finale 6–4, 6–7 (2–7), 7–6 (7–5) Lleyton Hewitt e Mark Philippoussis.

Teste di serie
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Donald Johnson /  Jared Palmer (quarti di finale)
 Chris Haggard /  Brian MacPhie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis Channel Open 2003
ATP Tour 2003